Totalschaden – album
 Totalschaden – singel